Europa Point kan syfta på följande:
 Europa Point, Gibraltar, udde
 Europa Point, Kanada, udde, British Columbia